Županija Skåne (šved. Skåne län) najjužnija je švedska županija. Graniči sa županijama Halland, Kronoberg i Blekinge. Proteže se na 11 027 četvornih kilometara, što je 2,7 postotaka ukupnog švedskog teritorija. Utemeljena je 1998. godine, a glavni grad je Malmö. U Županiji živi oko 1,25 milijuna stanovnika što je oko 13% ukupne švedske populacije.

Općine u Županiji Skåne 

Skåne